Калиду Кулибали (; родился 20 июня 1991 года в Сен-Дье-де-Вож, Франция) — французский и сенегальский футболист, защитник клуба «Челси» и капитан сборной Сенегала. Участник чемпионатов мира 2018 и 2022 года.

Клубная карьера 

В начале своей карьеры Кулибали играл за молодежную команду родного клуба «Сен-Дье», впоследствии проведя 2 сезона в любительском чемпионате Франции за основную команду этого клуба, после чего присоединился к молодежной академии профессионального клуба «Мец» 1 июля 2009 года.

«Мец» 
В «Меце» Кулибали привлекался к играм с командой до 19 лет, которой сенегалец помог выиграть Кубок Гамбарделла в сезоне 2009/10, по пенальти обыграв молодёжную команду «Сошо» в финале.
Перед началом сезона 2010/11 Кулибали подписал свой первый профессиональный контракт с клубом, сроком на 1 год.
20 августа 2010 года в матче против «Ванна» он дебютировал за команду в Лиге 2. 15 апреля 2012 года в поединке против «Клермона» Калиду забил свой первый гол за «Мец».

«Генк» 
29 июня 2012 года Кулибали перешёл в бельгийский «Генк», подписав четырёхлетний контракт. 23 августа 2012 года Кулибали дебютировал за новый клуб в матче Лиги Европы УЕФА против «Люцерна». 26 августа в матче против «Зюльте-Варегем» он дебютировал в Жюпиле лиге. 23 декабря в поединке против «Андерлехта» Калиду забил свой первый гол за новую команду. В 2013 году Кулибали помог клубу выиграть Кубок Бельгии.

«Наполи» 
Летом 2014 года Калиду перешёл в итальянский «Наполи». Контракт был подписан на четыре года, сумма трансфера составила 10 млн. евро. 31 августа в матче против «Дженоа» он дебютировал в Серии А. 19 августа Кулибали дебютировал в отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Наполи» сыграл вничью с «Атлетик Бильбао». 24 сентября в поединке против «Палермо» Кулибали забил свой первый гол за неаполитанцев. В 2014 году Калиду стал обладателем Суперкубка Италии в составе «Наполи». Летом 2016 года Кулибали активно интересовался лондонский «Челси», но из-за высоких денежных требований со стороны президента неаполитанцев, «Челси» отказался от трансфера и футболист остался в Италии. После закрытия трансферного окна Калиду продлил контракт с «Наполи» до 2021 года. Сумма отступных составила 90 млн. евро.

17 июня 2020 года Кулибали сыграл в финале Кубка Италии против «Ювентуса». «Наполи» выиграл 4:2 в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время. Калиду неоднократно говорил о своём желании покинуть клуб и о том, что уход произойдет только из-за экономического решения, принятого клубом.

«Челси» 
16 июля 2022 года перешёл в английский «Челси», подписав четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 40 млн. евро. 6 августа в матче против «Эвертона» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 14 августа в поединке против «Тоттенхэм Хотспур» Калиду забил свой первый гол за «Челси».

Международная карьера 
В 2011 году Кулибали попал в заявку молодёжной сборной Франции на участие в молодёжном Чемпионате мира в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Колумбии, Южной Кореи, Мали, Нигерии, Португалии и Мексики.

В 2015 году Калиду получил приглашение выступать за свою историческую родину — Сенегал и принял его. 8 сентября в товарищеском матче против сборной ЮАР он дебютировал за сборную Сенегала.

В 2017 году Кулибали принял участие в Кубке Африки в Габоне. На турнире он сыграл в матчах против сборных Зимбабве, Туниса и Камеруна.

В мае 2018 года Кулибали был вызван на чемпионат мира в России. На турнире сенегалец провёл все три матча отборочного этапа против сборной Польши, сборной Японии и сборной Колумбии, но в итоге Сенегал вылетел с турнира, уступив место в плей-офф сборной Японии и сборной Колумбии.

В 2019 году Кулибали во второй раз принял участие в Кубка Африки в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд Танзании, Алжира, Кении, Туниса, Бенина и Уганды. 

В 2022 году Кулибали завоевал Кубок Африки в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против сборных Малави, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи, Буркина-Фасо и Египта.

11 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Сенегала для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. 29 ноября 2022 года забил свой первый гол за сборную, поразив ворота сборной Эквадора в третьем матче групповой стадии.

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 68 / забито голов: 1; победы: 45, ничьи: 13, поражения: 10.

Достижения 
  «Генк»
 Обладатель Кубка Бельгии: 2012/13

  «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Италии: 2014

  «Сборная Сенегала»
 Обладатель Кубка африканских наций: 2021

 Индивидуальные
 Член команды года КАФ (3): 2016, 2018, 2019
 Член команды года Серии А (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Лучший защитник Серии A: 2018/19
 Член символической команды из лучших игроков Кубка африканских наций: 2019
 Член команды года МФФИИС: 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sscnapoli.it

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Челси»